Mießl ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Mießl von Zeileisen (1759–1815), böhmischer Mineraloge, k. k. Berggeschworner, Oberbergverwalter und Bergrichter 
 Felix Mießl (1778–1861), österreichischer Beamter, Bürgermeister von Wiener Neustadt
 Felix Mießl von Treuenstadt junior (1810–1902), österreichisch-orientalischer Diplomat
 Franz Anton Mießl (1731–1792), böhmischer Blaufarbenfabrikant, Großhändler und Unternehmer
 Johann Mießl von Zeileisen (1822–1898), böhmischer k. k. Statthaltereirat und Bezirkshauptmann
 Johann Nepomuk Mießl (1732–1802), böhmischer Oberzehnter und Berggerichtsbesitzer
 Johann Optat Mießl von Zeileisen (1768–1842), böhmischer Postmeister, Fabrikbesitzer und Bürgermeister